Klemzow ist der deutsche Name von zwei Ortschaften in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:
 Klemzow, ehemals im Kreis Belgard, Ort in der Gmina Świdwin; siehe: Klępczewo
 Klemzow, ehemals im Kreis Königsberg Nm., Ort in der Gmina Moryń; siehe: Klępicz